Peter Dawson - baritono australiano
Peter Dawson - politico canadese
Peter Dawson - ciclista australiano
Peter Dawson - golfista britannico
Peter Dawson - nuotatore australiano